

Patronyme
 La famille de Maulmont, est une famille de la noblesse française originaire du Limousin.
 Géraud de Maulmont, (1222-1299), cadet d’un lignage de chevaliers de la région de Nontron et Châlus.

Toponyme
 Le château de Châlus Maulmont, est situé sur la commune de Châlus, en France

Homonymie
Homonymie de patronyme